Bahía de Banderas puede referirse a:
 Bahía de Banderas, municipio del estado de Nayarit (México).
 Bahía de Banderas, bahía en el Océano Pacífico.